Juvin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Saint chrétien 
 Juvin le porcher, saint du  du diocèse de Reims ;

Patronyme 

 Edmond Juvin (1811-1895), compositeur de musique français ;
 Hervé Juvin (1956-), essayiste et économiste français ;
 Philippe Juvin (1964-), homme politique français ;
  (1921-2005), sculpteur français.

Toponyme 

 Saint-Juvin, village des Ardennes.

Patronyme français